Ramey ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Ramey (1754–1838), französischer Bildhauer
 Jules Ramey (1796–1852), auch: Ramey fils („Rameys Sohn“), französischer Bildhauer
 Frank M. Ramey (1881–1942), US-amerikanischer Politiker
 Gene Ramey (1913–1984), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Homer A. Ramey (1891–1960), US-amerikanischer Leichtathlet
 Hurley Ramey (1915–), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Horace Ramey (1885–1974), US-amerikanischer Leichtathlet
 Nancy Ramey (* 1940), US-amerikanische Schwimmerin
 Samuel Ramey (* 1940), US-amerikanischer Opernsänger (Bassbariton)
 Valerie Ramey (* 1959), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Wesley Ramey (1909–1997), US-amerikanischer Boxer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ramey (Idaho)
 Ramey (Kentucky)
 Ramey (Minnesota)
 Ramey (Pennsylvania)
 Ramey Fork (Virginia)

Siehe auch:
 Ramey Air Force Base
 Rue Ramey und Passage Ramey, Straßen in Paris